Achères, commune française des Yvelines ;
 Achères, commune française du Cher ;
 Achères, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, aujourd'hui intégrée à Tremblay-les-Villages.

Voir aussi 
 Achères-la-Forêt, commune française de Seine-et-Marne
 Aschères-le-Marché, commune française du Loiret

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France